Пшеничникова, Раиса Ивановна — депутат Народного Хурала Республики Бурятия, ректор Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (1995-2015), кандидат педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук высшей школы, заслуженный работник народного образования Республики Бурятия, заслуженный работник культуры РФ.

Биография 
Пшеничникова, Раиса Ивановна родилась 17 мая 1945 г. в г. Улан-Баторе (МНР).

В 1965—1970 гг. — библиотекарь, старший библиотекарь Детской республиканской библиотеки.

В 1970 г. окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности "библиотековедение-библиографоведение".

В 1970—1973 гг. — преподаватель Восточно-Сибирского государственного института культуры на кафедре детской литературы.

В 1976 г. окончила аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской, успешно защитив в 1978 году кандидатскую диссертацию по теме:   «Дифференцированное руководство чтением подростков в библиотеке».

В 1976—1995 гг. — старший преподаватель, декан факультета, проректор Восточно-Сибирского государственного института культуры

В 1995—2015 гг. Пшеничникова трудилась ректором Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.

Награды 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 орден Дружбы
 медаль «Святая София»
 международная награда Мира (США)
 памятная медаль «Лучшие люди России»
 орден Королевы Виктории (Великобритания)
 медаль «За выдающийся вклад в отечественную культуру»
 орден им. А. С. Макаренко
 золотой знак «За созидание во благо России»
 орден К. Минина и Д. Пожарского
 медаль «Патриот России»
 почётный знак «Ректор года» (2009, 2013)

Почетные звания:

 «Заслуженный работник народного образования Республики Бурятия»
 «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)»
 «Заслуженный работник культуры Республики Тыва»
 «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Ссылки 

 Юбилей Раисы Ивановны Пшеничниковой
 ПРЯМАЯ ДОРОГА РАИСЫ ПШЕНИЧНИКОВОЙ
Выпускники Восточно-Сибирского ГИК
Ректоры
Ректоры по алфавиту
Преподаватели Восточно-Сибирского государственного института культуры